Detta är en lista över vulkaner i Chile.

Chile
Vulkaner i Chile